Mårtensdal kan avse:

 Mårtensdal, Stockholm – ett område inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen
 Mårtensdal, Vanda stad– en stadsdel i Vanda stad, Finland